L'anione dell'acido glutammico
 Al sale glutammato monosodico